Ђерђ или Ђорђе Топија (италијански: Giorgio Topia; умро 1392) је био господар Драча од 1388. године до своје смрти.

Биографија 
Ђерђ је припадао знаменитој породици Топија која је крајем 14. и почетком 15. века управљала територијама у данашњој Албанији. Био је син Карла Топије, принцепса Албаније (1368—1388) и борца против Балшића. Име његове мајке није познато. У српским изворима се не наводи, а у страним изворима помиње се Војислава Балшић, ћерка Балше I и сестра Ђурђа, Страцимира и Балше II. Ђерђ је био ожењен Теодором, ћерком Бранка Младеновића и сестром Вука Бранковића, Гргура Бранковића и Николе Радоње. Карло Топија је имао ћерку Јелену која се након очеве смрти 1388. године удала за Млечанина Марка Барбарига и овладала Кројом. Млађи брат, Никита Топија, владао је областима јужно од Драча. Ђерђ је владао до своје смрти 1392. године када је Јелена прикључила Драч својој држави.

Породично стабло

Литература 
 
 

Умрли 1392.
Историја Албаније у средњем веку